Актинієві (Actiniidae) — найбільша родина актиній. Деякі представники родини живуть в симбіозі з певними видами риб.
Систематика актиній дуже складна, проблемою є те, що живі актинії мають яскраве забарвлення, а при вилові їх з води вони тьмяніють.

Роди 
Систематика згідно з Marinespecies:

 Actinia Linnaeus, 1767
 Actinioides Haddon & Shackleton, 1893
 Actinopsis
 Actinostella
 Anemonia Risso, 1826
 Antheopsis Simon, 1892
 Anthopleura Duchassaing de Fonbressin & Michelotti, 1860
 Anthostella Carlgren, 1938
 Aulactinia Verrill, 1864
 Bolocera Gosse, 1860
 Boloceropsis McMurrich, 1904
 Bunodactis Verril, 1899
 Bunodosoma Verrill, 1899
 Cancrisocia
 Cladactella Verrill, 1928
 Cnidopus Carlgren, 1934
 Condylactis Duchassaing de Fombressin & Michelotti, 1864
 Cribrina
 Cribrinopsis Carlgren, 1922
 Cystiactis
 Dofleinia Wassilieff, 1908
 Entacmaea Ehrenberg, 1834
 Epiactis Verrill, 1869
 Evactis Verrill, 1869
 Glyphoperidium Roule, 1909
 Glyphostylum Roule, 1909
 Gyractis Boveri, 1893
 Gyrostoma Kwietniewski, 1898
 Isactinia Carlgren, 1900
 Isanemonia Carlgren, 1950
 Isantheopsis Carlgren, 1942
 Isoaulactinia Belém, Herrera & Schlenz, 1996
 Isocradactis Carlgren, 1924
 Isosicyonis Carlgren, 1927
 Isotealia Carlgren, 1899
 Isoulactis

 Korsaranthus Riemann-Zurneck, 1999
 Leiotealia
 Leipsiceras Stephenson, 1918
 Macrodactyla Haddon, 1898
 Mesactinia England, 1987
 Myonanthus McMurrich, 1893
 Neocondylactis England, 1987
 Neoparacondylactis Zamponi, 1974
 Onubactis Lopez-Gonzalez, den Hartog & Garcia-Gomez, 1995
 Oulactis Milne Edwards & Haime, 1851
 Parabunodactis Carlgren, 1928
 Paracondylactis Carlgren, 1934
 Paractis Milne-Edwards & Haime, 1851
 Paranemonia Carlgren, 1900
 Parantheopsis McMurrich, 1904
 Paratealia Mathew & Kurian, 1979
 Phialoba Carlgren, 1949
 Phlyctenactis Stuckey, 1909
 Phlyctenanthus Carlgren, 1949
 Phyllactis Milne Edwards & Haime, 1851
 Phymactis Milne Edwards, 1857
 Phymanthea
 Pseudactinia Carlgren, 1928
 Saccactis
 Spheractis England, 1992
 Stylobates Dall, 1903
 Synantheopsis England, 1992
 Tealia Gosse, 1858
 Tealianthus Carlgren, 1927
 Telactinia England, 1987
 Urticina Ehrenberg, 1834
 Urticinopsis Carlgren, 1927

Ресурси Інтернету 

 Anthopleura sola
 Images

Примітки 

Актинії